Сан-Мигель-дель-Пино ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-дель-Писуэрга. Занимает площадь 7,31 км². Население — 289 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида